Franciszka Karolina Joanna Leopoldyna Romana Ksawier de Paula Micaela Rafaela Gabriela Gonzaga de Bragança (ur. 2 sierpnia 1824 w Rio de Janeiro, zm. 27 marca 1898 w Paryżu) – księżniczka Brazylii i infantka Portugalii, księżna Joinville.

Życiorys 
Była córką Piotra I – króla Portugalii i cesarza Brazylii, i jego pierwszej żony – Marii Leopoldyny, arcyksiężniczki austriackiej. Wyszła za mąż za Franciszka Orleańskiego, księcia Joinville, syna króla Francuzów - Ludwika Filipa I i Marii Amelii Burbon. Ślub odbył się 1 maja 1843 w Rio de Janeiro. Para doczekała się trójga dzieci:
 Maria Franciszka Orleańska (1844–1925), która została żoną swojego brata stryjecznego Roberta Orleańskiego, księcia Chartres
 Piotr Filip Jan Maria Orleański (1845–1919), książę Penthiévre, który ożenił się z kobietą z niższych sfer i doczekał dwojga dzieci:
 Jeanne Lebesque (ur. 1879), żony markiza Jeana de Gouy d'Arsy
 Pierre’a Lebesque (1881–1962)
 Maria Leopoldyna Orleańska (ur. i zm. 30 października 1849) 

Poprzez swoją starszą córkę Franciszka została babką pretendenta do tronu Francji – Jana Orleańskiego, księcia de Guise. Jedyny syn Franciszki prawdopodobnie nigdy się nie ożenił, a dzieci doczekał się z konkubinatu. Młodsza córka Franciszki urodziła się w Anglii, gdzie francuska rodzina królewska udała się na wygnanie - rok później zmarł teść Franciszki - obalony Ludwik Filip I. Za czasów Drugiego Cesarstwa, Napoleon III zgodził się na powrót Burbonów do Francji i tak Franciszka zmarła w Paryżu, w wieku 73 lat. Jej mąż przeżył ją o dwa lata i zmarł w 1900 - również w Paryżu. 

Franciszka

Urodzeni w 1824
Zmarli w 1898
Ludzie związani z Rio de Janeiro
Damy Orderu Krzyża Gwiaździstego